Dan Niculescu (1929-1999), cestista rumeno
 Dan Niculescu (n. 1953), cestista rumeno